Голое — название населённых пунктов:

Россия 

 Голое — прежнее название села Раздольное в Илекском районе Оренбургской области.

Украина 

 Голое — до 1944 г. название села Дмитровка в Бородянском районе Киевской области.

См. также 

 Малое Голое